Nattoralinnguit bezeichnet:
 Nattoralinnguit (Berg), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Nattoralinnguit (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Nattoralinnguit (Bucht, Kapisillit Kangerluat), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Nattoralinnguit (Bucht, Qeqertarsuatsiaq), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Nattoralinnguit (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland